Петроуэ () — река в области Лос-Лагос Чили.

География 

Река берёт начало в озере Тодос-лос-Сантос на высоте 189 метров близ деревни Петроуэ. Течет первоначально на юго-запад, потом на юг, далее на юго-восток, впадает в фьорд Релонкави, далее воды реки попадают в залив Релонкави Тихого океана. Большая часть течения реки находится на территории Национального парка Висенте-Перес-Росалес. В верхнем течении река образует водопады.

Общая площадь бассейна реки составляет 2868 км², длина реки — 36 км.

Климат 
Климат в бассейне реки умеренно влажный, среднегодовое количество осадков 2500-3000 мм. Среднегодовая температура составляет 11,1 °C, средняя температура января +16 °C, июля + 6,5 °C.

Флора и фауна 
Берега реки покрыты пышной растительностью, в здешних лесах растут вязы, мирты, ивы и множество видов папоротников.
В водах реки Петроуэ водится чавыча, кумжа, микижа, сёмга и кижуч. Река является одной из лучших рек для проведения соревнований по спортивному рыболовству национального и международного уровня, учитывая большое разнообразие ценных видов рыб и оптимальные условия для рыбной ловли.

Ссылки 
 Карта Чили, масштаб 1:19 000 000, ГУГК, 1986 год
 Большой атлас мира, издательство «Ридерз Дайджест», 2007, стр. 294—295, ISBN 978-5-89355-169-3
 
 

Реки области Лос-Лагос
Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)